

События 

 
 24 мая — присоединение герцогства Штирия к Австрии.
 6 августа — Новгородским архиепископом Григорием освящён храм во имя Преображения Господня в Варлаамо-Хутынском монастыре.
 Новгородский князь Ярослав Владимирович сжигает замки Тарту и Отепя в Эстонии.
 1192—1193 — Первое правление в Чехии князя Пржемысла Оттокара I.
 1192—1205 — Дож Венеции Энрико Дандоло (около 1108—1205).
 Лето — Ричард I Львиное Сердце вновь двинулся в поход, но армия взбунтовалась. Неудачная борьба Ричарда с султаном Саладином.
 Август — Битва при Яффе.
 2 сентября — Заключение перемирия на 3 года, 3 месяца и 3 дня. 9 октября — Ричард Львиное Сердце покидает Палестину. Восстановление Иерусалимского королевства. Корабль Ричарда пригнало к берегу Адриатического моря. Декабрь — Ричард пленён Леопольдом V, герцогом Австрии, который передал его Генриху VI.
 Окончание Третьего крестового похода.
 28 апреля - Ассасины убили претендента на трон Иерусалимского королевства Конрада Монферратского. Королевство формально возглавила Изабелла Иерусалимская, хотя правил её муж Генрих Шампанский.
 1192—1194 — Ричард I Львиное Сердце в плену в Германии у императора Генриха VI в замке Дюрнштейн (Трафельзе). Менестрель Блондель де Несль узнаёт его местонахождение.
 Мухаммад Гури разбил под Тараином войска индийских князей во главе с князем Аджмера и Дели Притхви Раджей (Раи Питорой) и стал господином всего Доаба.
 Сёгун Минамото-но Ёритомо провозглашён правителем Японии.
 Землетрясение в Шемахы, Азербайджане (Государство Ширваншахов на тот момент), повлекшее за собой смерть тысяч жителей города и семьи Ахистана I. После происшествия столица из Шемахы была перенесена в Баку (нынешняя столица Азербайджана, западный берег Каспийского моря).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1192 году
 Мария, Королева Иерусалима — королева Иерусалима с 1205 года.
 Иоанн III Дука Ватац — никейский император в 1221—1254 годах.
Родился Эртогрул (أرطغرل, тур. Ertuğrul; ум. 1281/82) — тюркский (представитель огузского племени кайи) правитель, отец основателя Османской династии Османа I. Правил в середине XIII века на территории, получившей название Османский бейлик, с центром в городе Сёгют.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1192 году
 6 ноября — Варлаам Хутынский — основатель Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.
 Отакар IV — маркграф с 1164 года и герцог (с 1180 года) Штирии.
 Мастропьетро, Орио — 40-й венецианский дож.
 Кылыч-Арслан II — сельджукский султан Рума, сын Масуда I.
 Конрад — маркграф Монферратский, сеньор Тирский, король Иерусалима.

См. также

Примечания